Spar har flere betydninger:
 Spar – en kulør i et kortspil.
 Spar (detailvirksomhed) – en detailhandelskæde, der primært driver supermarkeder.